Meerdijk (Emmen), een straat in de gemeente Emmen
Meerdijk (Rotterdam), een straat in de wijk IJsselmonde in de plaats Rotterdam 
Meerdijk (Waalwijk), een wijk in de plaats Waalwijk
Meerdijk (Heusden), een dijk in de gemeente Heusden
een bosreservaat te Spijk-Bremerberg bij Biddinghuizen
een fictieve plaats in Nederland waar de soapserie Goede tijden, slechte tijden zich afspeelt
JENS Vesting (voorheen Stadion Meerdijk), stadion van FC Emmen